Oea est le nom d'une cité antique de Libye, à l'origine de Tripoli.

 OEA est un sigle pouvant désigner :
 l'Organisation des États américains ;
 un opérateur économique agréé, statut économique particulier qui permet de bénéficier d'avantages douaniers dans l'ensemble du territoire de l'UE. En anglais, le sigle se traduit par AEO () ;
 Les otoémissions acoustiques, phénomène à l'origine de l'écho de Kemp et Wilson.